Yesterday è una parola in lingua inglese che significa "ieri".

Cinema 
 Yesterday – film del 1967 diretto da Pablo Santiago
 Yesterday – documentario del 1968 diretto da Raul daSilva
 Yesterday – film del 1981 diretto da Larry Kent
 Yesterday – film del 1985 diretto da Radosław Piwowarski
 Yesterday – film del 2002 diretto da Yun-su Jeon
 Yesterday – film del 2004 diretto da Darrell Roodt
 Yesterday – film del 2009 diretto da Rob Grant
 Yesterday – film del 2019 diretto da Danny Boyle

Musica 
 Yesterdays – canzone del 1933 del musical Roberta, composta da Jerome Kern
 Yesterday – singolo del 1965 dei The Beatles
 Yesterday – EP dei The Beatles
 Yesterdays – raccolta del 1975 degli Yes
 Yesterday – canzone del 1984 di Grave Digger
 Yesterdays – singolo del 1992 dei Guns N' Roses
 Yesterday – canzone del 2003 degli Staind
 Yesterdays – canzone del 2006 degli Switchfoot
 Yesterday – canzone del 2007 di Leona Lewis
 Yesterday – canzone del 2008 degli Atmosphere
 Yesterday – singolo del 2009 di Toni Braxton
 Yesterday – album dal vivo del 2009 di Keith Jarrett
 Yesterday – singolo del 2009 di Song Ji-eun
 Yesterdays – album del 2014 dei Pennywise

Pagine correlate 
 Yesterday & Today